Fermatscher Satz steht in der Mathematik für:
 Großer fermatscher Satz
 Kleiner fermatscher Satz